Rubens Gonçalves Barrichello (São Paulo, 23. svibnja 1972.) je bivši brazilski vozač Formule 1.

Postignuća

Sažetak karijere

Brazilski vozači Formule 1